Вивьен Ву () — родилась 5 февраля, 1966 Шанхай, Китай - китайская актриса, известная благодаря ролям в фильмах «Последний император» и «Интимный дневник».

Биография 
Вивьен Ву начала сниматься в возрасте пятнадцати лет в Шанхайской киностудии. В 1987 году она вступила в Hawaii Pacific University, где изучала туризм.

Вивьен Ву впервые появилась в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император». Позже она появилась в картине «Гайвер», наряду с Марком Хэмиллом. Фильм получил в основном негативные отзывы, в частности он был подвергнут критике за «переигранность», «смешной сюжет» и «плохой саундтрек». Вивьен Ву получила признание некоторых критиков после появления в The Joy Luck Club (1993), и «Интимном дневнике». Помимо фильмов, она также работала на телевидении, появляясь в эпизодических ролях в таких картинах, как Закон Лос-Анджелеса, Байки из склепа, «Горец» и некоторых других.

Она была названа журналом People одной из 50 самых красивых людей в мире в 1990 году.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания